Садовень — має різні значення:

Топоніми 
 Садовень, Садовені () — село у повіті Ботошань в Румунії. Входить до складу комуни Маноляса.

Прізвища 
 Садовень Олексій Андрійович (1857—1919) — український науковець, лікар. Ректор Київського університету Св. Володимира (1917—1918).
 Садовень Олена Олексіївна (1894—1978) — оперна співачка (мецо-сопрано), піаністка, педагог, діяч культури.
Прізвища